Orbaneja puede referirse a:

Orbaneja Riopico, municipio de la provincia de Burgos (España).
Orbaneja del Castillo, municipio de la provincia de Burgos (España).